Hørning Sogn henviser til flere artikler:
 Hørning Sogn (Randers Kommune) – et sogn i Randers Kommune og i Randers Søndre Provsti
 Hørning Sogn (Skanderborg Kommune) – et sogn i Skanderborg Kommune og i Gjern-Galten-Hørning Provsti